Хебда () — село в Дагестане, административный центр Шамильского района.

Образует сельское поселение село Хебда как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село Хебда расположено у подножья Богосского хребта на берегу реки Аварское Койсу. Расстояние до Махачкалы — 135 км.

История 
В 1909 году в местности Хебда была построена почтовая станция. В 30-х годах рядом были возведены склады для перевалки грузов в высокогорные Тляратинский и Цунтинский районы.
В 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР перенесен центр Кахибского района из селения Кахиб в селение Хебда, переименованы селения Хебда в селение Советское и Кахибский район в Советский район.

В 1994 году Постановлением народного собрания РД село Советское переименовано в Хебда.

Население

Инфраструктура 
В селе размещена центральная районная больница, почтовое отделение, есть школа, спортивные школы, парк отдыха, магазины.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Шамильского района
Муниципальные образования Шамильского района
Сельские поселения Дагестана
Районные центры Дагестана